La tercera temporada de Brazil's Next Top Model se estrenó el 10 de septiembre de 2009 por el canal Sony Entertainment Television.

La ganadora será contratada por la agencia Ford Models, aparecerá en la cubierta y en un reportaje gráfico de seis páginas la revista Gloss, participará en campañas publicitarias de C&A e Intimus, acudirá a un curso de inglés en Irlanda, gozará de vacaciones en París, Francia, y obtendrá un contrato de USD $100.000 con cosméticos Expor.



Guía de Episodios

Especial 
Transmitido: 10 de septiembre de 2009

El ciclo comienza con un episodio especial que presenta entrevistas con el elenco y la ganadora del Ciclo 2, Maíra Vieira .

 Invitada especial: Maíra Vieira

Episodio 1 
Transmitido: 17 de septiembre de 2009

Las 20 semi-finalistas llegan a São Paulo, donde conocen a Fernanda Motta y a su panel de jueces. Durante las entrevistas, Cris fue llamada y eliminada.Bruna, quien es diabética, tuvo una crisis nerviosa y fue llevada a un médico para la producción.

La primera sesión fotográfica fue una foto de grupo con todas las concursantes. Esta vez fueron eliminadas Bárbara, Kinda y Alexandra. Después de la sesión, Hannays abandona de la competencia, alegando extrañar a su novio.

En última instancia, Esther y Yasmin fueron eliminadas y el Top 13 de muchachas se conforma con Fernanda felicitándolas.

 Primera Llamada: Mírian Araujo
 Destacado Fotógrafo: Miro

Episodio 2 
Transmitido: 24 de septiembre de 2009

Ahora es el momento para las 13 finalistas de conocer la casa de sus sueños. Antes de iniciar las actividades, las muchachas son sometidas a una evaluación física. Bruna afirma que su cuerpo está hinchado debido a la diabetes, pero otras modelos informan que en realidad Bruna, come en exceso.

Namie Wihby enseña a las modelos en su primera clase de pasarela y da un veredicto drástico: el grupo tiene el peor caminar de todos los ciclos. A pesar de las dificultades, los modelos dan cara de su primer reto: una pasarela en la parte superior de un edificio, utilizando un calcetín y una peluca que cubre sus rostros. Camila S gana el desafío y 10 pares de sandalias "Melissa".

Las muchachas vuelven a la pasarela donde Pazetto explica que tendrán que caminar con tres estilos diferentes: el estilo adolescente, de andrógenas y hottie. El programa también presenta una dificultad adicional para las participantes, ya que serán observadas por los jueces e invitados especiales. Además se les comunica que las fotos tomadas a cada modelo, en cada estilo, al final de la pasarela, serían tomadas como la sesión de fotos de esta semana.

De nuevo en la casa, Liana y Rafaela de nuevo "tiran de la oreja" a las otras chicas por la mala limpieza de la cocina. Un correo de Fernanda explica a los modelos que todas las que se llamen en primer, en el panel de jueces, tendrían su imagen visualizada en la casa de forma permanente.

En el panel, los jueces felicitan a Camila S para el resultado de sus fotos y también por su forma de caminar, pero T Camila fue llamada primera. Al final, Jessyca y Liana caen como las dos últimas y Jessyca fue eliminada.

 Primera Llamada: Camila Trindade
 Últimas dos: Jéssyca Schamne & Liana Góes
 Eliminada: Jéssyca Schamne 
 Destacado Fotógrafo: Márcia Fasoli, Zé Takahashi 
 Invitados Especiales: Daniele Pavan Araujo (model), Clóvis Pessoa (Ford Models booker)

Episodio 3 
Transmitido: 1 de octubre de 2009

Es hora para los cambios de imagen. El estilista invitado fue Mauro Freire. Tom Tow (estilista de cabello de Jude Law, Coldplay y Agyness Deyn ) también parece ayudar a dar una nueva y fresca mirada a las muchachas. Bruna se queja de su cambio de imagen, lo que hace que las demás cuestionen su profesionalismo.

Para la sesión de fotos de esta semana, las chicas posan en ropa interior con modelos masculinos, en una cama. Giovahnna es elogiada por llevar a cabo un lado femenino nunca visto en ella, pero Camilla S., Fabiana, Bia y Liana son criticadas.

En el panel, los jueces son realmente impresionados por la transformación de Mírian, y una gran fotografía, mientras que Bruna se enfrentó por su comportamiento durante el cambio de imagen, a pesar de producir una bella fotografía. Mírian fue la primera llamadas, mientras que Camilla S. y Liana caen en las últimas dos: la primera por no ser fotogénica, y la otra por lucir más vieja en sus fotos. Al final, fue eliminada Liana.

 Primera llamada: Mírian Araujo
 Últimas dos: Camila Shiratori & Liana Góes
 Eliminada: Liana Góes
 Destacao Fotógrafo: Eduardo Rezende 
 Invitados Especiales: Thomas Taw and Mauro Freire (estilista), Marina Moraes (Chef de Gardenia Restaurante), David Pollak (estilista), Lavousier (maqullador), Tiago Gass, Alex Schultz, Rodrigo Calazans and Felipe Terra (modelos)

Episodio 4 
Transmitido: 8 de octubre de 2009

Al regresar del panel, Tatiana anuncia que le gustaría dejar la competencia, ya que extraña a su familia. Ella realiza una llamada telefónica a su primo, quien critica su conducta, y le dice que permanezca en la competición hasta el final. Esto le fuera a Tatiana para continuar, por lo cual anuncia que solo va a salir, cuando los jueces eliminen.

Las muchachas participan en una clase de Kaká Moraes, un renombrado maquillador. Kaká le da a cada modelo consejos sobre qué tipo de maquillaje se ve mejor en ellas. Después de la clase, las muchachas participan en un desafío: hacer su propip maquillaje en 20 minutos con los productos de Avon. El maquillaje de Bia es considerado el peor; Julliana y Tatiana son elogiadas por su apariencia, pero Bruna es la ganadora del reto, ya que su maquillaje se ve como el de una verdadera modelo. Como premio, irán todas a una cena en un restaurante japonés, pero tiene que elegir una chica que no irá. Bruna elige a Bia, por haber sido la peor en el desafío, por lo cual Bruna menciona que en realidad, a Bruna no le gusta Bia.

En el restaurante, Bruna se derrumba a causa de su diabetes: ella dice que la gente siempre está haciéndole pensar acerca de la enfermedad, aunque ella no quiere pensar en ello. Las chicas piensan que solo quiere llamar la atención.

Para la sesión de fotos, las chicas realizan una sesión de belleza facial, para lo cual deben contener accesorios poco normales en sus cabezas. Bruna, Camila S y Giovahnna son consideradas las mejores del día. A la hora de juzgar, los jueces están impresionados por el desempeño de Bruna durante toda la semana, de ganar el desafío y producir la mejor imagen. Los jueces también se preguntan la foto de Camila S de esta semana fue solo una casualidad, ya que es mucho mejor que la de la semana anterior.

Bruna es la primera llamada, y Rafa y Fabiana en las últimas dos: Rafa porque los jueces piensan que no está preparada para la competencia, y Fabiana, porque solo tenía una buena foto. Fernanda da su foto a Fabiana, y de esta manera Rafa es eliminada.

 Primera llamada: Bruna Brito
 Últimas dos: Fabiana Teodoro & Rafa Xavier
 Eliminada: Rafa Xavier
 Destacado fotógrafo: Debby Gram
 Invitados especiales: Kaká Moraes (maquillador deAvon), Gabriella Araujo e Dani Delameri (editores de la revista Gloss)

Episodio 5 
Transmitido: 15 de octubre de 2009

 Primera llamada: Bia Fernandes
 Últimas dos: Camila Shiratori & Giovahnna Ziegler
 Eliminada: Camila Shiratori
 Destacado fotógrafo: 
 Invitados especiales:

Episodio 6 
Transmitido: 22 de octubre de 2009

 Primera llamada: Tatiana Domingues
 Últimas dos: Giovahnna Ziegler & Rafaela Machado
 Eliminada: Rafaela Machado
 Destacado fotógrafo: 
 Invitados especiales:

Concursantes 

( las edades son las que tenían al momento del programa )

Sumario

Orden de llamados 

 La concursante ganó el desafío de la semana
 La concursante fue eliminada
 La concursante gana la competencia
 En el episodio 1, el grupo de 20 muchachas se redujo a 13 modelos que pasaron a formar parte de la competencia principal.

Guía de Sesiones Fotográficas 

 Sesión de Episodio 1: Foto grupal con vestidos (pre-selección)
 Sesión de Episodio 2: Diferentes Estilos en la Pasarela
 Sesión de Episodio 3: Lencería con Modelos Masculinos
 Sesión de Episodio 4: Belleza Facial con Locos Accesorios
 Sesión de Episodio 5: Posando dentro de un cubo
 Sesión de Episodio 6: Clip Fashion
 Sesión de Episodio 7: Reptiles
 Sesión de Episodio 8: Circo
 Sesión de Episodio 9: Envueltas en Sabanas de Plástico
 Sesión de Episodio 10: Mujeres Misteriosas
 Sesión de Episodio 11: Haute Couture

Jueces 

 Fernanda Motta
 Erika Palomino
 Dudu Bertholini
 Duda Molinos

Otros miembros del programa 

 Carlos Pazetto - Director de fotos
 Namie Wihby - Profesor de pasarela

Referencias 
Noticias

Brazil's Next Top Model